Geografia dos Estados Unidos
 Rollingwood (Califórnia)
 Rollingwood (Texas)

Desambiguações de topônimos